Заворыкино — название населённых пунктов в России:

 Заворыкино — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Заворыкино — деревня в Ступинском районе Московской области.